Middleton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David John Middleton
 John Tylor Middleton